Эльфинстон () — английская фамилия. Известные носители:

 Элфинстон, Джордж, 1-й виконт Кейт (1746—1823) британский адмирал, пятый сын Чарльза, 10-го лорда Элфинстона и внучатный племянник лорда-маршала Кейта, в честь которого получил своё имя (Джордж Кейт).
 Эльфинстон, Джон (1722—1785) — английский военно-морской офицер. Известен своим участием в Первой Архипелагской экспедиции русского флота.
 Эльфинстон, Маунтстюарт (1779—1859) — шотландский государственный чиновник, историк и дипломат, часть жизни посвятивший Индии и Афганистану.

См. также 
 Элфинстон — страница значений